Fuite est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Une fuite (péril) : départ précipité de combattants ou civils devant un péril ou une grave difficulté de vie ;
 Réponse combat-fuite: réponses au stress parmi les vertébrés et autres organismes ;
 La fuite des cerveaux : flux migratoires des scientifiques et des chercheurs s'installant à l'étranger ;
 Une fuite (transport) : échappement de matière (solide, liquide ou gaz) d'un contenant (récipient, conduite,..) et les extensions au sens figuré :
 Une fuite urinaire : se définit par une perte accidentelle ou involontaire d'urine par l’urètre ;
 Une fuite d'information : déperdition ou divulgation inopportune de données ;
 La fuite des capitaux : un mouvement de capitaux dans un pays ou une zone économique ;
 Une fuite de mémoire : une occupation croissante de la mémoire d'un ordinateur ;
 La fuite, une allure de sauvegarde adoptée par un voilier au portant.

Nom propre

Littérature 
 Fuite : le , sorti en 1996, de la série de bande dessinée Nuit noire.
 La Fuite : pièce de théâtre de Mikhaïl Boulgakov écrite en 1928 (publiée en URSS en 1962)

Cinéma et télévision 
 La Fuite : film soviétique d'Alexandre Alov et Vladimir Naoumov sorti en 1970.

Peinture 
  : plusieurs tableaux inspirés de l'épisode biblique décrivant la fuite de la Sainte Famille pour échapper au massacre des jeunes enfants décidé par Hérode Ier le Grand.
 Fuite en Égypte : l'épisode biblique ayant inspiré les tableaux ci-dessus.
 La Fuite d'Henri de Valois de Pologne : tableau peint par Artur Grottger en 1860